Annibale I Bentivoglio (1413-1445), signore di Bologna
 Annibale II Bentivoglio (1469-1540)